

События 
 Вторая Пуническая война. Главным событием года в ходе Второй Пунической войны стала битва при Гердонии, в которой карфагеняне во главе с Ганнибалом разбили римлян. В сражении погиб Гней Фульвий Центумал, консул предыдущего года, командовавший римскими войсками в Апулии с полномочиями проконсула. После этого консул Марк Клавдий Марцелл дал карфагенянам несколько сражений, не принесших явного успеха ни одной стороне. Второй консул Марк Валерий Левин действовал на Сицилии. Он взял штурмом город Агригент, а затем еще несколько десятков сицилийских городов. После этого весь остров признал власть Рима, и Сицилия стала стабильным источником хлеба для Италии. 
24-летний Публий Корнелий Сципион, сын и племянник погибших годом ранее в Испании римских консулов, получил командование над римскими войсками в Испании в ранге проконсула. В конце лета Сципион отбыл морем в свою провинцию с 10 тысячами пехоты и одна тысячей конницы, к которой присоединилась 13-тысячная армию пропретора Гая Клавдия Нерона, уже находившаяся на Пиренеях. 
  Первая Македонская война. Филипп V Македонский атаковал римские позиции в Иллирии и захватил пограничный город Синтия в Дардании. Затем он двинулся во Фракию и напал на маэди и их главный город Ямфоринну, прежде чем вернуться в Македонию. Весной Марк Валерий Левин, прежде чем отправиться в Рим и принять полномочия консула, со своим флотом при поддержке этолийцев захватил Андикиру в Фокиде. Жители были обращены в рабство, а городом завладел Этолийский союз. 
Коалиция, созданная против Филиппа V, продолжала расти. Как и было предусмотрено подписанном в предыдущем году договором, Пергам, Элида и Месиния, а затем и Спарта согласились присоединиться к союзу против Македонии. Римский флот вместе с пергамским контролировал море, а остальные члены коалиции угрожали Македонии и ее союзникам на суше. 
 Смерть Цинь Шихуанди. Во время поездки по стране, ориентировочно 10 сентября, скончался  Цинь Шихуанди, первый император единого китайского государства, империи Цинь. Опасаясь возможного восстания, главный советник покойного императора Ли Сы и евнух Чжао Гао решили скрыть его смерть до возвращения в столицу. С большими предосторожностями они сумели доставить тело императора в Сяньян, где и объявили о его смерти. Трон должен был унаследовать старший сын, наследный Фусу, но Чжао Гао и Ли Сы подделали завещание императора, назначив наследником младшего сына Хухая. Также в завещании было приказано находившимся на северной границе Фусу и преданному ему генералу Мэн Тяню покончить c собой. Фусу подчинился приказу, и Хухай унаследовал трон под именем Эрши Хуан. Не поверивший в подлинность приказа Мэн Тянь был арестован, а затем казнен. В этом или следующем году было завершено строительство знаменитой Терракотовой армии, ставшей мавзолеем Цинь Шихуанди.

Люди 
 Консулы Римской республики: Марк Клавдий Марцелл (плебей) и Марк Валерий Левин ( патриций).
 Император Цинь Эрши Хуан.

Родились 
 Птолемей V Эпифан, царь Египта
 Хуэй-ди, император династии Хань

Скончались 
 Цинь Шихуанди, первый китайский император
 Фусу, старший сын и наследник Цинь Шихуанди
 Мэн Тянь, китайский полководец
 Мэн И, китайский генерал и политик, брат Мэн Тяня
 Гней Фульвий Центумал, римский консул
 Тиберий Семпроний Лонг, римский консул
 Луций Ветурий Филон, римский консул
 Марк Марций, царь священнодействий;
 Марк Эмилий Пап, верховный курион.

См. также

Примечания

Литература 
 
 Полибий. Всеобщая история. Девятая книга